Vällsjön nennen sich zwei Seen in Schweden:
 Vällsjön (Härryda) in der Gemeinde Härryda, Västra Götalands län
 Vällsjön (Lerum) in der Gemeinde Lerum, Västra Götalands län

Siehe auch:
 Vallsjön